Bowman Field ist der Name mehrerer Flugplätze in den Vereinigten Staaten:

 Bowman Field (Idaho)
 Bowman Field (Kentucky)
 Bowman Field (Maine)
 Bowman Field (Montana)
Bowman Field ist der Name des folgenden Baseballstadions in den Vereinigten Staaten:

 Bowman Field (Pennsylvania), Baseballstadion in Williamsport, Pennsylvania